Täter unbekannt steht für:

 Keine Ferien für den lieben Gott (Originaltitel: Plus de vacances pour le bon dieu; Verweistitel: Täter unbekannt), französische Filmkomödie von Robert Vernay aus dem Jahr 1950
 Täter unbekannt (1956) (Originaltitel: Lost), britischer Spielfilm von Guy Green
 Täter unbekannt (1996), US-amerikanischer Spielfilm
 Täter unbekannt (Fernsehserie, 1954) (The Lineup), US-amerikanische Krimiserie (1954–1960)
 Täter unbekannt (Fernsehserie), DDR-Krimiserie aus dem Jahr 1972
 Täter unbekannt - Sternstunden der Kriminalistik, Originaltitel Dobrodruzství kriminalistiky, ČSSR-Krimiserie 1989–1993